Куваев, Александр:
 Куваев, Александр Александрович (род. 1951) — депутат Государственной Думы России от КПРФ.
 Куваев, Александр Вячеславович (род. 1993) — российский хоккеист.